Kompleks har mange betydninger:

 Kompleks betyder indviklet.
 Et kompleks kan være et system af mange underjordiske gange gravet af ræv eller grævling. Se gravkompleks.
 Kompleks (bygning) – en samling af huse.
 Kompleks (bog) – roman skrevet af Trine Andersen.
 Kompleks (psykologi) – et begreb indenfor psykologien.
 Indenfor matematik taler man om komplekse tal, kompleks funktionsteori og kompleks analyse.
 Kompleks-defekterner tilhører gruppen af mitokondrie-sygdomme.
 Kompleks (kemi) – En metalion hvortil der er bundet et antal ligander.
 Kompleks (film) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Emil Ramos

Se også 
 Kompleksitet